Mesangiospermae (мезангіонасінні) — це клада квіткових рослин. Це назва, створена за правилами системи філогенетичної номенклатури PhyloCode. Є приблизно 350 000 видів мезангіонасінних. Це 99,95% квіткових рослин, припускаючи, що близько 175 видів не входять до цієї групи. Хоча така клада з подібним описом є в системі APG III, їй не дали назви.

Примітки 

Покритонасінні